9 мм — калибр, применяющийся в пистолетах, револьверах, пистолетах-пулеметах. Редко встречается в других видах огнестрельного оружия.

Патроны калибра 9 мм

Пистолетные и револьверные 
 9×19 мм Парабеллум
 9 мм РА
 9×18 мм ПМ
 9×17 мм
 9×21 мм
 .357 Magnum
 9×21 мм IMI
 9×25 мм Маузер
 9×23 мм Ларго

Патроны для остальных видов оружия 
 9×53 мм R
 9×39 мм